Die folgende Tabelle listet die Chief Minister von Haryana mit Amtszeit und Parteizugehörigkeit auf.

Siehe auch 
 Liste der Chief Minister in Indien
 Liste der Gouverneure von Haryana

Weblinks 
 States of India since 1947 – Haryana

Haryana
!